USS Hunt je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hunt (DD-194) 
 USS Hunt (DD-674)

Hunt